Friedrich von Arnoldi ist der Name folgender Personen:

*Friedrich von Arnoldi (General, 1818) (1818–1910), deutscher Generalleutnant
 Friedrich von Arnoldi (General, 1849) (1849–1907), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Albert Pompejus von Arnoldi (1787–1838), deutscher Botaniker und Zoologe